Волго-До́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь Волго-Донського каналу в Росії.

 Волго-Донський провулок — провулок у місті Київ.
 Волго-Донський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки